Bünte steht für:

 Bünte oder Büntebach, rechter Zufluss der Lamme vor Wesseln, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Bünte oder Büntegraben, Zufluss des Landwehrgrabens, Hannover, Region Hannover, Niedersachsen

Bünte ist der Familienname folgender Personen:
 August Bünte (1836–1920), deutscher Dirigent, Komponist und Musikdirektor
 Carl August Bünte (1925–2018), deutscher Dirigent und Hochschullehrer
 Charles Bünte (1880–1943), deutscher Pianist
 Claudia Bünte (* 1972), deutsche Marketingwissenschaftlerin
 Gerhard Bünte, deutscher Schauspieler
 Gottlob Bünte (1840–1907), deutscher Gastwirt und Volksschriftsteller
 Hans Bünte (1934–2017), deutscher Musiker und Schriftsteller
 Hermann Bünte (1930–2021), deutscher Chirurg
 Marco Bünte (* 1970), deutscher Politikwissenschaftler
 Wilhelm Bünte (1828–1913), deutscher Chorleiter und Komponist

Siehe auch:
 Bünde